Женска рукометна репрезентација Мађарске () у организацији Рукометног савеза Мађарске (-{Magyar Kézilabda Szövetség}--{MKSz}-) представља Мађарску у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси мађарске репрезентације

Наступи на Олимпијским играма

Наступи на Светским првенствима

Наступи на Европским првенствима

Тренутни састав репрезентације Мађарске 

Састав на Европском првенству 2012:
Селектор: Карл Ерик Бен

Познате играчице 
 Ержебет Кочиш
 Анита Кулчар
 Анита Гербиц
 Бојана Радуловић

Види још 
 Рукометна репрезентација Мађарске

Спољашње везе 

 Интернет страница ХХФ
 Мађарска на страницама ЕХФ-а

Женска рукометна репрезентација Мађарске
Мађарска
Репрезентације Мађарске